Кириллицей М72 или М-72 обозначаются:
 М-72 — советская подводная лодка типа «Малютка»
 М-72 — советский полноприводный легковой автомобиль повышенной проходимости
 М-72 — советский мотоцикл
 М72 — анкерная плита
 М72 — болт
 М72 — разгрузочный жилет

Латиницей M72 или М-72 обозначаются:
 M72 LAW — американский лёгкий противотанковый гранатомёт
 Шаровое скопление M72
  — автомагистраль в США.
 Застава M72 — югославский пулемёт.